

Lagoa dos Patos est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 La Lagoa dos Patos, dans l'État du Rio Grande do Sul, est la deuxième plus grande lagune d'eau douce d'Amérique latine.

Homonymie de toponyme